Чемпионат Европы по футболу 1996 среди юношей до 16 лет — четырнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Австрии с 29 апреля по 11 мая 1996 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в третий раз стала сборная Португалии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 44 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Бельгии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Австрии в 1996 году
Международные соревнования по футболу в Австрии
Апрель 1996 года
Май 1996 года
футбол
Чемпионаты Европы в Австрии